Musei – plurale di museo
 Musei – comune italiano della provincia del Sud Sardegna